Фарход Негматов (род. 22 ноября 1989) — таджикский тхэквондист, призёр Азиатских игр.

Карьера 
В 2012 году на Олимпийских играх в весовой категории до 80 кг в первом же круге он уступил британцу Лутало Мухаммад. В 2014 году стал бронзовым призёром Азиатских игр.

Примечания

Ссылки 
 Ф. Негматов на сайте Летних Олимпийских игр 2012 года
 Результаты чемпионата Азии по тхэквондо 2016 года
 Негматов завершил выступления на Олимпиаде

Тхэквондисты Таджикистана
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года